Sezóna 2017/2018 byla 70. sezónou Německé ligy ledního hokeje. Vítězem ligy se stal po 3. za sebou tým EHC Red Bull München.

Tabulka Základní části

Play off

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky ligy

Německá hokejová liga
Lední hokej v roce 2017
Lední hokej v roce 2018